Die 4. Champions Trophy fand vom 6. bis 13. Juni 1982 in der niederländischen Stadt Amstelveen statt. Schauplatz der Wettkämpfe war das Wagener-Stadion.

Spiele

Abschlusstabelle

Topscorer 
1. Ties Kruize (Niederlande) –  9 Tore
  Craig Davies (Australien) – 9 Tore

Weblinks 
 Champions Trophy 1982 bei tms.fih.ch

1982
Hockey 1982
Sportveranstaltung in Amstelveen
Hockeywettbewerb in den Niederlanden
Wagener-Stadion